Chesang ist der Familienname folgender Personen:

 Doreen Chesang (* 1990), ugandische Leichtathletin
 Prisca Chesang (* 2003), ugandische Leichtathletin
 Reuben Chesang (* 1962), kenianischer Leichtathlet
 Stella Chesang (* 1996), ugandische Leichtathletin